El término Talía (también, Thalía'), un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Talía, la musa de la comedia y de la poesía bucólica o pastoril;
 a Talia, una de las tres Cárites o Gracias. Era hija de Zeus y de Eurínome o Eunomia;
 a Talía, una hija de Hefesto, la ninfa del monte Etna en Sicilia; 
 a Talía, una de las nereidas, hijas de Nereo y Doris;
 a (23) Thalia, un asteroide descubierto en 1852;
 a Talía, la bella durmiente, en el cuento de hadas Sol, Luna y Talía;
 a Talía, un nombre femenino;
 a Thalía, una cantante, actriz y empresaria mexicana;
 a Thalia, un género de plantas marantáceas;
 a Thaliacea, los taliáceos, una clase de animales urocordados.